Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Notre-Dame-du-Mont-Carmel en l’honneur de Marie sous le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel :
 la basilique Notre-Dame-du-Mont-Carmel de  à Malte ;
 la basilique Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Maipú au Chili, également reconnue sanctuaire national ;
 la basilique Notre-Dame-du-Mont-Carmel de  au Brésil.

Voir aussi 
 
 
 
 

~NotreDameMontCarmel
NotreDameMontCarmel